Список бронетехніки України (з 1992)
 Українська бронетехніка (підприємство)